Авалбек Умаров (1929 — ?) — старший чабан совхоза «Нурата» Нуратинского района Самаркандской области, Узбекская ССР. Герой Социалистического Труда (01.03.1965).

Биография 
Родился в 1929 году на территории Нуратинского района Зеравшанского округа Узбекской ССР, ныне – Нуратинского района Навоийской области Узбекистана. Узбек.

В Великую Отечественную войну четырнадцатилетним мальчишкой начал трудовую деятельность чабаном. После прохождения военной службы в Советской Армии в 1949–1951 годах Авалбек Умаров вернулся на родину и продолжил работать в совхозе «Нурата» старшим чабаном по выпасу овец каракульской породы. На протяжении ряда лет в его отаре были самые высокие результаты по приходу молодняка и сдаче каракульских смушек среди животноводов Нуратинского района.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 марта 1965 года за особые заслуги в развитии народного хозяйства Узбекской ССР Умарову Авалбеку присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В последующие годы А. Умаров продолжал демонстрировать высокие показатели в животноводстве, по итогам работы в 1976 году он был награждён орденом «Знак Почёта».

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 8-го созыва (1970–1974).

Проживал в посёлке Нурата Самаркандской (в 1982–1988 и с 1992 года – в Навоийской области (вилоята)) Республики Узбекистан.

Награждён орденами Ленина (01.03.1965), «Знак Почёта» (25.12.1976), медалями.

Награды   
 Золотая медаль «Серп и Молот» (01.03.1965);
 орден Ленина (01.03.1965)
 орден «Знак Почёта» (25.12.1976)
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 и другими
 Отмечен дипломами и почётными грамотами.

См. также 
 Герои Социалистического Труда Узбекистана

Примечания

Литература 
 Музалевский М. В. Герои Социалистического Труда. Биобиблиографический словарь. — М.: РИЦ "Кавалер", 2008. — Т. 2. — 200 с
 Депутаты Верховного Совета СССР 8-го созыва (1970–1974)

Ссылки 
  

Персоналии:Узбекистан
Герои Социалистического Труда
Депутаты Верховного Совета СССР 8-го созыва
Дети и подростки — герои Великой Отечественной войны
Чабаны